Cícero — filósofo, orador, escritor, advogado e político romano
 Marco Túlio Cícero Menor — filho de Cícero
 Padre Cícero — clérigo e "santo" popular brasileiro 
 Cícero Lins — cantor de MPB

Esporte 
 Cícero Santos — futebolista brasileiro

Geografia  
 Cicero (Illinois)

Outros 
 Cícero — personagem da história infantil Os Três Porquinhos
 Cícero (medida tipográfica)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos